Dakota megye (Minnesota)
Dakota megye (Nebraska)